
Molekulska formula -{C7H7Cl}- se može odnositi na:
 Benzil hlorid
 Hlorotoluen